Ульрикс, Генрих (1807—1843) — немецкий филолог и археолог.
 Ульрикс, Юлий Петрович (ум. 1836) — российский профессор всеобщей истории, статистики и географии Московского университета.

См. также 
 Ульрихс

Примечания